USA
Spencer, település Indiana államban
Spencer, település Iowa államban
Spencer, település Missouri államban
Spencer, település Nebraska államban

Egyéb
Spencer, 2018-ban bemutatott amerikai televíziós sportdrámasorozat
Spencer, 2021-ben bemutatott életrajzi film
Spencer, zoológus